Гамбринус — сказочный фламандский персонаж, которому приписывают изобретение способа варки пива в Западной Европе, родиной которого считается город Брюгге в Бельгии.
 Гамбринус — торговая марка пива в Чехии.
 Гамбринус Лига — название чемпионата профессиональных футбольных клубов Чехии.
 Гамбринус — рассказ Александра Куприна.
 Гамбринус — фильм Дмитрия Месхиева.
 Гамбринус — телеспектакль (режиссёры: Валерий Белый, Марк Розовский)
 Гамбринус — название чешского женского баскетбольного клуба из Брно в 1997—2009 годах.
 Гамбринус — завод по производству пива и безалкогольных напитков в Ижевске.